Gestió de drets digitals, terme que aplega totes les tecnologies orientades a exercir restriccions sobre els usuaris d'un sistema.
 Digital Radio Mondiale, sistema de radiodifusió d'àudio digital .